Ключевская улица — название нескольких улиц в городах России.

 Ключевская улица — улица в Ангарске.
 Ключевская улица — улица в Екатеринбурге, а также название девяти номерных дореволюционных улиц в жилом районе «ВИЗ», позже переименованных.
 Ключевская улица — улица в Ижевске.
 Ключевская улица — улица в Красноярске.
 Ключевская улица — улица в Самаре.
 Ключевская улица — улица в Тюмени.
 Ключевская улица — улица в Уфе.